Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1950 se dispute à Berkeley du 18 au .

Patricia Canning Todd remporte le simple dames. En finale, elle bat Magda Rurac.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Scofield et Patricia Canning Todd.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Hardcourt

Navigation 

dames 1950
US Hardcourt
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1950
Septembre 1950